Прово:

 Прово — город в округе Юта, штат Юта, США.
 Прово — контркультурное молодёжное движение в Нидерландах в 1960-х годах.
 Прово — река в округах Юта и Уосатч штата Юта, США.
 Прово, Клод (1933—1984) — канадский профессиональный хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс», многократный обладатель Кубка Стэнли.
 Прово, Этьен (1785—1850) — франкоканадский торговец пушниной.